Патрик Мбома е камерунски футболист.

Национален отбор 
Записал е и 54 мача за националния отбор на Камерун.

Външни препратки 
 National Football Teams

Камерунски футболисти